Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Royce Deppe e David Rikl che hanno battuto in finale Paul Annacone e David Wheaton 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Byron Black /  Gary Muller (quarti di finale)
 Jim Pugh /  Michiel Schapers (primo turno)

 Neil Borwick /  Simon Youl (primo turno)
 Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1992
ATP Tour 1992